

Exacte wetenschap
 in de wiskunde:
 Convergentie (wiskunde), begrip in de analyse
 Convergentie (kansrekening), verschillende begrippen
 Convergentie en divergentie, het elkaar naderen resp. het uiteengaan van stralen in een lichtbundel
 Convergeren (oogheelkunde), het naar een dichtbij gelegen punt kijken
 Convergentie (ICT), het fenomeen dat verschillende technologieën en marktpartijen naar elkaar toe groeien
 Convergente evolutie, een biologisch begrip: het ontstaan van overeenkomsten in bouw tussen soorten die weinig verwant zijn 
 Convergentie (meteorologie), een ophoping van lucht
 Convergente plaatgrens, een zone op Aarde waar twee naar elkaar toe bewegende tektonische platen bij elkaar komen
 Convergente synthese, een synthesestrategie in de scheikunde

Economie
 Convergentiecriteria, criteria binnen de Economische en Monetaire Unie
 Convergentietheorie (economie), een economische theorie

Taalkunde
 Convergentie (taalkunde), het naar elkaar toegroeien van talen of dialecten

Overig
 Partij van de Burgerbeweging, voorheen Convergencia (Convergentie), een Mexicaanse politieke partij